Подія (фільм, 1974) — радянський художній фільм 1974 року, знятий режисером Борисом Дуровим
 Подія (фільм, 2015) — нідерландсько-бельгійський документальний фільм, знятий Сергієм Лозницею
 Подія (фільм, 2021) — художній фільм французької режисерки Одрі Діван